Kouassi est un prénom akan (groupe de peuples du Ghana et de Côte d'Ivoire), devenu aussi nom de famille. Il s'applique à un garçon né le dimanche (le lundi chez les Baoulé). Le prénom correspondant pour les filles est Akissi.

Patronymes 

 Blaise Kouassi (1975-), footballeur ivoirien ;
 Brice Kouassi (1970-), homme politique ivoirien ;
 Eboue Kouassi (1997-), footballeur ivoirien ;
 Gabriella Kouassi (1979-), athlète franco-ivoirienne ;
 Germain Kouassi (1937-2020), joueur et entraîneur ivoirien de basket-ball ;
 Gustave Kouassi Ouffoué (1941-1998), général et diplomate ivoirien ;
 Jean-Baptiste Kouassi (1969-), coureur cycliste ivoirien ;
 Jean Evrard Kouassi (1994-), footballeur ivoirien ;
 Joël Venceslas Kouassi (1981-), footballeur burkinabé d'origine ivoirienne ;
 Kobenan Kouassi Adjoumani (1963-), homme politique ivoirien ;
 Martial Kouassi (1989-), footballeur ivoirien ;
 René Aphing Kouassi (1948-), homme politique ivoirien ;
 Tanguy Kouassi (2002-), footballeur français ;
 Xavier Kouassi (1989-),  footballeur ivoirien.

Prénoms

Articles connexes 
 Akissi et Kouassi = lundi
 Adjoua et Kouadio = mardi
 Amenan et Konan (prénom) = mercredi
 Ahou et Kouakou = jeudi
 Aya (prénom) et Yao (prénom) = vendredi
 Affoué et Koffi = samedi
 Amoin et Kouamé = dimanche

Ce complément des jours, en français, pour permettre à ceux d´entre vous qui ne connaissent pas la culture Akan, de savoir que chacun des noms ci-dessus correspond à un jour de la semaine, et que chaque nom porte une signification particulière. Pour exemple le nom [Kouamé] signifierait, (l'ami de Dieu) Lu dans . Nous ne devons cependant pas oublier qu'il y a d´autres noms circonstanciels, tels que N´guessan, N´dri, N´Da, Amani, Houphouet, Faitai, N´Zué, Oka, Brou, Bo, Bohoussou, Allui, Koba, Pokou, Ablaya, Lozo, Yobouet, etc.

Prénom masculin
Prénom africain
Homonymie de prénom